Die Scottish Football League Division One wurde 1966/67 zum 66. Mal ausgetragen. Es war zudem die 69. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 10. September 1966 und endete am 15. Mai 1967. In der Saison 1966/67 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann zum insgesamt 22. Mal in der Vereinsgeschichte Celtic Glasgow. Die Bhoys qualifizierten sich als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1967/68. Der Vizemeister, sowie der Fünft- und Sechstplatzierte, die Glasgow Rangers, Hibernian Edinburgh und der FC Dundee qualifizierten sich für den Messestädte-Pokal. Als unterlegener Pokalfinalist qualifizierte sich der FC Aberdeen für den Europapokal der Pokalsieger. Der FC St. Mirren und Ayr United stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 21 Treffern Stevie Chalmers von Celtic Glasgow.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Dundee United
 New Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1966/67 bei statto.com
 Scottish Division One 1966/67 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1966/67
1966 67